Abukuma steht für:
 Abukuma (Fluss), Fluss in der Region Tōhoku, Japan
 Abukuma (Schiff, 1923), ein Leichter Kreuzer der Nagara-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1925–1944)
 Abukuma (Schiff, 1988), ein Geleitzerstörer und Typschiff der gleichnamigen Klasse der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, seit 1989
 Abukuma-Klasse, eine Klasse sechs Geleitzerstörern der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte